Sacrifice (2011) — реслинг-PPV серии Sacrifice промоушена Total Nonstop Action Wrestling (TNA), которое прошло 15 мая 2011 года на арене Impact Wrestling Zone в Орландо, Флорида.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Sacrifice

PPV-шоу Impact Wrestling